Eido est une police d'écriture inclusive conçue spécifiquement pour les malvoyants .Elle se distingue par des caractères aux formes optimisées qui ne se confondent pas entre eux.

Notes et références 

Police d'écriture
Aide pour aveugles ou malvoyants